Anthrax (griechisch ἄνθραξ anthrax „Kohle“) bezeichnet:

 Milzbrand, eine Infektionskrankheit
 Anthrax (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band 
 Anthrax (Gattung), eine Gattung der Wollschweber

Siehe auch: